Кретьєн — походить від  — християнин. Може означати:

 Жан Кретьєн — 20-й прем'єр-міністр Канади
 Жан-Лу Кретьєн — французький війсковик, перший космонавт Франції.
 Анрі Кретьєн (1870—1956) — французький астроном, один з винахідників апланатичної телескопічної системи Річі — Кретьєна.
 Марго Кретьєн — французька спортсменка, учасниця фіналу олімпійських ігор 2016 року з синхронного плавання серед дуетів.

 Кретьєн де Труа — французький поет Середньовіччя, творець лицарського роману
 Кретьєн Віделі — французький гравець у крокет, чемпіон та бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 1900 року
 Кретьєн — кратер на Місяці

Див. також 
 Ле-Пон-Кретьєн-Шабене
 Мішель Кретьєн Туссен Дюплессі